Сефирот:

 Сефірот — термін Каббали.
 Sephiroth — музичний проект Ульфа Сьодерберга в стилі дарк-ембієнт.
 Сефірот (Final Fantasy VII) — персонаж відеогри Final Fantasy VII.